De periode 2521 t/m 2530 bevat 23 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
5 totale
6 ringvormige
2 hybride
10 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen